Mjösjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjösjötjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Mjösjötjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Mjösjötjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Mjösjötjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn